Михаи́л Рабино́вич:
 Рабинович, Михаил Борисович (1907—1997) — советский историк.
 Рабинович, Михаил Владимирович (1901—1977) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Рабинович, Михаил Григорьевич (1916—2000) — советский археолог и этнограф, первый начальник Московской археологической экспедиции.
 Рабинович, Михаил Израилевич (род. 1941) — советский и американский физик, член-корреспондент РАН.
 Рабинович, Михаил Исакович (1940—2021) — советский и российский театральный режиссёр, педагог.
 Рабинович, Михаил Самуилович (род. 1954) — советский и украинский архитектор.